Oroques ou oroks (Ороки em russo, também denominados ulta, ulcha, ульта) são uma população da ilha Sacalina (principalmente na parte leste da ilha), na Rússia.

Referências

Literatura
Missonova, Lyudmila I. (2009). The Main Spheres of Activities of Sakhalin Uilta: Survival Experience in the Present-Day Context. Sibirica: Interdisciplinary Journal of Siberian Studies, 8:2, 71–87. Abstract available here (retrieved November 9, 2009).
 Ороки. -- Народы Сибири, Москва—Ленинград 1956.
 Т. Петрова, Язык ороков (ульта), Москва 1967.
 А. В. Смоляк, Южные ороки. -- Советская этнография 1, 1965.
 А. В. Смоляк, Этнические процессы у народов Нижнего Амура и Сахалина, Москва 1975.

Ligações externas
Oroks in the Red Book of the Peoples of the Russian Empire

Grupos étnicos da Rússia